Název Vodice nese 
 Vodice – město v Chorvatsku 
 Vodice – osada (občina Dobrepolje), Slovinsko
 Vodice (okres Tábor) – obec v okrese Tábor v Jihočeském kraji. 
 Vodice (Lhenice) – místní část obce Lhenice v okrese Prachatice
 Vodice (rybník) – rybník na Říčanském potoce v Praze v části Uhříněves.